Saint Augustine o St. Augustine (Sant'Agostino in lingua inglese) può riferirsi a:

 Stati Uniti d'America
 St. Augustine – capoluogo della Contea di St. Johns, Florida
 St. Augustine – villaggio della Contea di Knox, Illinois

 Trinidad e Tobago
 Saint Augustine – centro abitato della Regione di Tunapuna-Piarco